

Morsbach – comune del dipartimento della Mosella (Lorena)

Morsbach – comune del circondario Oberbergischer Kreis (Renania Settentrionale-Vestfalia)